8-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 17 по 22 октября 2000 года на Национальном стадионе в Сантьяго, столице Чили. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1981 года рождения и моложе.

На старт в 43 дисциплинах чемпионата вышли 1122 легкоатлета из 151 страны мира, из них 638 мужчин и 484 женщины.

Медалисты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 43 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 38 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Октябрь 2000 года
Спорт в Чили в 2000 году
2000 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты мира в Чили
Лёгкая атлетика в Чили
Международные спортивные соревнования в Сантьяго